Drumur:
 George Pavelescu, pseudonimul literarar: George Drumur (n. 1911, Horecea-Mănăstirii, Cernăuți  d. 1992, Timișoara), scriitor, publicist, muzicolog și traducător român
 Marian Ștefan Pavelescu, pseudonimul literarar: Marian Drumur (n.  1943, Cernăuți), prozator român

Vezi și 
 Dr- (nume românești)

Nume de familie românești